3 miejscowości w Polsce: 
 Zalesice – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów 
 Zalesice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wierzbica 
 Zalesice – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Przyrów

Zobacz też: Zalesice-Kolonia